Disney Junior France est une chaîne de télévision thématique privée, destinée aux enfants ayant entre 3 et 7 ans. Elle est créée le  sous le nom de Playhouse Disney. La chaîne appartient à The Walt Disney Company France, et a pris son nom actuel le .

Histoire 
Playhouse Disney est créé le  avec Toon Disney et Disney Channel +1. Elle diffuse des programmes destinés à un public plus jeune que Disney Channel. À ses débuts, la chaîne diffuse de  à .

En , Disney Channel annonce la création de Disney Junior pour la tranche des 3-7 ans.

Playhouse Disney est renommé Disney Junior le . Le renommage s'accompagne du passage en 16:9 et l'ajout de la haute définition.

Le , Disney et Canal+ renouvellent leur contrat rendant les chaînes Disney Junior, Disney XD et Disney Cinema ainsi que le service Disney English exclusifs de Canalsat, elles cessent alors leur diffusion sur Numericable le .

Voix off 
 Sophie Courtois (depuis le )
 Vincent Ropion (28 mai 2011-2 janvier 2023)

Identité visuelle (logo)

Programmes

Dessins animés diffusés 

 
 Alice et la pâtisserie des merveilles
 Bluey
 Disney tous en forme, l'astuce du jour 
 En cuisine avec Zechef 
 Fancy Nancy Clancy 
 La boutique de Minnie
 La Maison de Mickey   
 Eureka !
 Gigantosaurus 
 Henry Câlimonstre 
 La Brigade des poussins
 La Garde du Roi Lion
 La Maison magique de Mickey
 Les histoires Toc-Toc de Tic et Tac 
 Mickey et ses amis : Top Départ !
 Mini séance de Matinée   
 Mira, détective royale
 Paprika 
 Princesse Sofia 
 Pyjamasques
 Spidey et ses amis extraordinaires
 T.O.T.S.
 Tous en forme avec Mickey 
 Vampirina
 Zou

Émissions 
 Art Attack : magazine d'arts loisirs présenté par Anthony Martinez.
 A table les enfants ! : émission qui présente des fruits et des légumes, diffusée depuis 2013.
 Le temps d'un poème : Karine Le Marchand fait découvrir aux enfants la magie des grands classiques de Disney.
 Les Contes de Winnie l'ourson : émission où une histoire de Winnie est raconté au moment du coucher.
 Les Matins de Mickey : diffusée du lundi au dimanche, de 6h00 à 9h30.

Diffusion

France 
Disney Junior est diffusée en exclusivité sur Canal+, elle fut la  jeunesse en France à être diffusée en HD.

Depuis le , Disney Junior n'est plus diffusée sur Numericable.

Belgique et Luxembourg

Suisse

Outre-mer

Audiences 
Sur la période  à , la chaîne est le  la plus regardée du Disney-ABC Television Group en France avec 0,7 %, derrière Disney Channel et devant Disney XD et Disney Cinemagic.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Playhouse Disney
 Canalsat
 Disney-ABC Television Group
 The Walt Disney Company France

Lien externe 
 

Chaîne de télévision en français en France
Chaîne de télévision en haute définition en France
Walt Disney Television
Chaîne ou station de télévision fondée en 2002